Э́ллипсис может означать:

 Эллипсис — намеренный пропуск несущественных слов в предложении без искажения его смысла, а часто — для усиления смысла и эффекта.
 Эллипсис — другое название многоточия в некоторых языках (например, английском, или языке программирования Си).
 Эллипсис — знак пунктуации лаосского письма.

См. также 
 Эллипс — геометрическое место точек на евклидовой плоскости, для которых сумма расстояний до двух данных точек (называемых фокусами) постоянна. Окружность — частный случай эллипса, где оба фокуса совпадают.